Rio Mayor kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Río Mayor (vattendrag i Spanien, lat 42,13, long -2,65), 
 Río Mayor (vattendrag i Spanien, Kastilien och Leon), Provincia de Soria, 
 Río Mayor (vattendrag i Spanien, Kastilien-La Mancha), Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Spanienförgreningar